Kleiner Mann – ganz groß ist der Titel folgender Filme:

 Kleiner Mann – ganz groß (1938), von Edgar Kahn und Ludwig Bender
 Kleiner Mann – ganz groß (1957), von Hans Grimm